Due unità della United States Navy sono state battezzate USS Whale, corrispettivo in lingua inglese di balena:
 – sommergibile classe Gato varato nel 1942
 – sottomarino nucleare d'attacco classe Sturgeon varato nel 1966